Градострои́тельное пра́во — комплексная отрасль права, регулирующая общественные отношения в области градостроительной деятельности. В него входят нормы административного, гражданского, земельного, финансового, экологического, уголовного права. Основным источником градостроительного права в Российской Федерации является Градостроительный кодекс. Применительно к земельному участку или территории наиболее полные сведения о градостроительном праве содержатся соответственно в  градостроительном плане земельного участка или проекте планировки территории, а также в правилах землепользования и застройки.

Состав градостроительного права 

Градостроительное право включает в себя все положения законодательства, которые являются формирующими составляющими градостроительного права. Такие положения содержатся в Конституции России, Градостроительном кодексе, Гражданском кодексе, Земельном кодексе, Водном кодексе, Воздушном кодексе, федеральных законах «Об архитектурной деятельности в РФ», «О содействии развитию жилищного строительства» и «Об охране окружающей среды», постановлениях правительства России, региональном законодательстве и других документах. 
Также важными составляющими строительного права выступают решения органов местного самоуправления или органов государственной власти (России или городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) с предварительным прохождением публичных слушаний, строительные и санитарные правила, договорные отношения, обычай, прецедент.

Характер градостроительного права 
В целях соблюдения баланса общественных и частных интересов, градостроительное право носит преимущественно ограничительный характер. 
В соответствии с частью 2 статьи 40 Конституции России органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство. Однако в Градостроительном Кодексе Российской Федерации, являющемся основным источником градостроительного права, данная норма не получила развития.

Ссылки 
 [jurisprudence.academic.ru/6147/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE Большой юридический словарь. Академик.ру. 2010]
 Строительное право как комплексная отрасль права
 Градостроительное право за рубежом

Землеустройство
Недвижимость
Градостроительные регламенты
Отрасли права